Кокши — село в Советском районе Алтайского края. Административный центр Кокшинского сельсовета.

История 
Основано в 1770 г. В 1928 году состояло из 654 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Кокшинского сельсовета Сростинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Алтайский край)